Die Fußball-Landesliga Niederrhein 1949/50 war die dritte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Niederrhein war unterhalb der 2. Liga West angesiedelt und war in zwei Gruppen gegliedert. Der Cronenberger SC wurde Meister und der TuS Essen-West stieg in die 2. Liga West auf. Insgesamt neun Vereine stiegen aus den beiden Landesliga-Gruppen ab.

Abschlusstabellen 

Gruppe 1

Gruppe 2

Meisterschaft  

Die beiden Gruppensieger trafen zur Ermittlung des Niederrheinmeisters in Hin- und Rückspiel aufeinander. Der Cronenberger SC setzte sich gegen den VfB Lohberg durch.

|}

Literatur

Weblinks 

 Landesliga Niederrhein 1949/50 bei f-archiv.de
 DSFS: Ligenstruktur und Meister des Fußball-Verbandes Niederrhein seit 1945

Einzelnachweise 

1949
Fußballsaison 1949/50